«Арарат-Армения» () — армянский профессиональный футбольный клуб из Еревана. Двукратный чемпион Армении.

История 
Команда «Аван Академия» была создана летом 2017 года Рубеном Айрапетяном и состояла из выпускников Ереванской футбольной академии и игроков «Пюника» различных возрастных групп. Команду, заявившуюся в Первую лигу, возглавил бывший тренер «Пюника» Артак Осеян. В декабре 2017 президент группы компаний «Ташир» россиянин Самвел Карапетян стал владельцем клуба и переименовал его в «Арарат Москва». В июне 2018 года стало известно, что объединённая с российским клубом «Арарат» Москва и переименованная в «Арарат-Армения» команда примет участие в чемпионате Армянской Премьер-лиги сезона 2018/19. В июне 2018 года главным тренером был назначен Андраник Бабаян, однако за три дня до старта чемпионата был уволен. Новым главным тренером стал Вадим Скрипченко, который пробыл на этом посту менее двух месяцев и был отправлен в отставку руководителями клуба, которых не устроили результаты команды. С октября 2018 команду стал тренировать Вардан Минасян, незадолго до этого покинувший сборную Армении.

«Арарат-Армения» выиграл чемпионат 2018/19, опередив на одно очко «Пюник», в розыгрыше кубка дошёл до полуфинала. В матче за Суперкубок Армении 2019 со счётом 3:2 в дополнительное время был обыгран «Алашкерт». В сезоне 2019/20 дошёл до финала кубка, где 10 июля 2020 года уступил «Ною» — 5:5 в д. в. (основное время — 4:4), по пенальти — 6:7, а 14 июля, победив в очном противостоянии «Ной», который также претендовал на титул, повторил прошлогоднее достижение, став чемпионом Армении.

С сезона 2018/19 в первенстве Первой лиги участвует вторая команда клуба — «Арарат-Армения-2».

Названия 
 2017 — «Аван Академия».
 2017—2018 — «Арарат Москва».
 с 2018 — «Арарат-Армения».

Результаты выступлений

На внутренней арене

В еврокубках

Текущий состав

Тренеры 
  Артак Осеян (1 июля 2017 — 30 июня 2018)
  Андраник Бабаян (1 июля 2018 — 30 июля 2018)
  Вадим Скрипченко (1 августа 2018 — 25 сентября 2018)
  Вардан Минасян (1 октября 2018 — 15 июля 2020)
  Давид Кампанья (22 июля 2020 — 5 марта 2021)
  Армен Адамян (5 марта 2021 — 24 марта 2021)
  Анатолий Байдачный (30 марта 2021 — 8 июня 2021)
  Дмитрий Гунько (15 июня 2021 — 2 июня 2022)
  Вартан Бичахчян (10 июня 2022 — )

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Армении
ФК «Арарат-Армения»